Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2003/04 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2003/04 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden. Zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 15 und 16 zwei einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1984 oder jünger) gemeldet werden. Hiervon machten 7 Vereine Gebrauch, von diesen meldeten drei je einen Jugendlichen und vier je zwei Jugendliche. Der Lübecker SV meldete zwar eine Mannschaft, zog diese aber vor der ersten Runde aus der Bundesliga zurück. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der TV Tegernsee und der SC Kreuzberg kamen mit jeweils 11 Spielern aus, während die SG Solingen, die SF Katernberg, der SCA St. Ingbert, König Plauen und die Stuttgarter SF die meisten Spieler einsetzten, nämlich 14. Für Katernberg, St. Ingbert und Stuttgart bedeutete dies, dass alle gemeldeten Spieler eingesetzt wurden. Insgesamt kamen 195 Spieler zum Einsatz, von denen 28 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbester Spieler war Alexander Graf (SG Porz) mit 10 Punkten aus 14 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Uwe Bönsch, Gerald Hertneck (beide TV Tegernsee) und Evgeny Agrest (Bremer Schachgesellschaft von 1877). Mit Nenad Ristić (SCA St. Ingbert), Joris Brenninkmeijer (Bremer Schachgesellschaft von 1877) und Friso Nijboer (SG Porz) erzielten drei Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Ristić wurde dreimal eingesetzt, Brenninkmeijer und Nijboer je zweimal.

Ältester Spieler der Saison war der Hofheimer Reinhard Zunker (* 1938), jüngster Spieler wie im Vorjahr der Solinger Daniël Stellwagen (* 1987).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, ISL = Island, ISR = Israel, LAT = Lettland, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien-Montenegro, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SG Porz

SV 1920 Hofheim

Sportfreunde Katernberg

SCA St. Ingbert

SC Baden-Oos

Stuttgarter SF

Hamburger SK

Werder Bremen

SF Neukölln

König Plauen

Bremer Schachgesellschaft von 1877

TV Tegernsee

SC Kreuzberg

Lübecker Schachverein von 1873

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Die IM-Norm von Christian Scholz wurde aus 9 Partien erzielt.
 Der Lübecker SV zog seine Mannschaft vor der 1. Runde aus der Bundesliga zurück.
 Der Stichkampf um den Titel zwischen dem SC Baden-Oos und der SG Porz findet bei den Einzelbilanzen keine Berücksichtigung, die Einzelergebnisse dieses Wettkampfes lauten:

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2003/04 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2003
Schach 2004